1644 Rafita – asteroide della fascia principale
 Rafita – nome con cui è noto Rafael Ramos Lozano, calciatore spagnolo
 Rafita – diminutivo del nome Rafael
 famiglia Rafita – famiglia di asteroidi